Мусса Саиб Коне (; 12 февраля 1990, Аньяма, Кот-д’Ивуар) — ивуарийский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Коне начинал заниматься футболом на родине, а в 2006 году приехал в Италию, где стал тренироваться с молодёжной командой «Аталанты» из Бергамо. 28 июля 2010 года футболист был арендован клубом «Фоджа», представляющим третий по силе дивизион страны. Дебют ивуарийца в составе новой команды состоялся 22 августа в игре против «Кавезе», а первый гол Мусса забил уже 29 августа во встрече с «Луккезе» (в итоге поражение «Фоджи» со счётом 2:3). К концу сезона полузащитник провёл 32 матча в высшем дивизионе Профессиональной лиги, забив 4 гола, причём в большинстве матчей Коне оказывался в стартовом составе. Кроме того, футболиста принял участие в 6 играх Кубка итальянской Высшей лиги (бывший Кубок Италии Серии С) и отметился одним забитым мячом.

Вернувшись в «Аталанту», 19 августа 2011 года Мусса Коне вновь отправился в аренду, но уже в «Пескару», которая выступала в Серии В. Здесь он попал под руководство Зденека Земана, который работал вместе с футболистом в прошлом сезоне в «Фодже». 27 августа ивуарийский полузащитник дебютировал в Серии В, выйдя на поле в матче против «Эллас Вероны», а счёт забитым голам открыл 1 ноября в игре с «Варезе».

Международная 
10 августа 2011 года Мусса Коне провёл первый матч в составе сборной Кот-д’Ивуара. Это была товарищеская встреча с командой Израиля. Коне вышел во втором тайме, заменив Яя Туре, а спустя 22 минуты забил свой дебютный мяч в сборной. В итоге слоны одержали победу со счётом 4:3.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»